Рихнов-над-Кнежноу () — город в Чехии в Краловеградецком крае, административный центр одноимённого района.

История 
Город был основан в период колонизации Орлицких гор, когда король Пржемысл Оттокар II даровал эти земли Герману из Дрнгольца, и тот возвёл на них городок. Герман упомянут в качестве свидетеля в документе 1258 года как «Герман из Рихнова» (Hermannus de Richenawe).

Население

Известные уроженцы 
 Рокль, Рудольф (1941 — 1997) — чешский музыкант, композитор.
Вавра, Даниэль (1975 — н.в.) — чешский геймдизайнер и сооснователь компании Warhorse Studios.

Примечания 

Города Краловеградецкого края
Районные центры Чехии